Příjmení Vickers nosí více osobností:

 Ian Vickers (* 1974) – britský sportovní lezec a mistr Evropy
 Jon Vickers (1926–2015) – kanadský operní pěvec-tenor
 Martha Vickers (1925–1971) – americká televizní a filmová herečka
 Roy Vickers / William Edward Vickers (* 1974) – britský novinář a spisovatel
 Stan Vickers (1932–2013) – britský atlet a chodec, mistr Evropy v chůzi

jiné významy
 viz Vickers – rozcestník

Externí odkazy